Біляр — середньовічне місто в Волзькій Болгарії, сучасне село Білярськ (Росія)
 Біляр — музей-заповідник в Алексєєвському районі, Татарстан, Росія
 Біляр — село, Можгинський район, Удмуртія, Росія